Rutabaga puede referirse al nombre vulgar de cualquiera de las siguientes plantas:
 Brassica napobrassica.
 Brassica napus.
 Brassica oleracea.